Constitución de 1976 puede referirse a:

Constitución cubana de 1976, constitución cubana.
Constitución portuguesa de 1976, constitución actual de Portugal.